Electronic Data Systems, een IT-bedrijf, onderdeel van Hewlett-Packard en tevens een geregistreerd handelsmerk ®;
 Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij, een Nederlandse openbaarvervoermaatschappij, 1903-1963;
 EDS, Eendracht Doet Samenspelen, een voetbalclub te Rotterdam;
 het Syndroom van Ehlers-Danlos, een erfelijke aandoening;
 EdS-Parfums, een Duits bedrijf, actief in cosmetica en parfums en tevens een geregistreerd handelsmerk ®;
 EDS, SC EDS, Sportclub Ellecom De Steeg, een voetbalvereniging in Ellecom (Gelderland);
 Electronic Document System, een vroeg, interactief computerprogramma voor onderhoudshandboeken;
 Earth Departure Stage, de tweede trap van een draagraket voor de spaceshuttle;
 EDS, Gibson EDS 1275, een elektrische gitaar van Gibson;
 Egg Drop Syndrome, een ziekte bij vogels die leidt tot het leggen van windeieren, veroorzaakt door een bepaald type Adenovirus